Кристин «Крисси» Моэл (; ) — американская бегунья на сверхмарафонские дистанции, специализируется на трейлраннинге. В 2005 она стала самой молодой спортсменкой, пробежавшей весь Большой Слэм Ультрараннинга, включая золотую медаль на Вермонт 100. В 2007 она установила женский рекорд трассы на Хардрок 100. Моэл выиграла несколько сверхмарафонов, включая Монблан Ультратрейл в 2003 и 2009, Уосатч Фронт 100 в 2004 и Маунт Фудзи Ультратрейл в 2013. В ноябре 2005 она опубликовала книгу «Твой первый ультра: индивидуальные тренировочные планы для дистанций от 50 км до 100 миль». Она является директором забега Чаканат 50К в Фэрхейвене, Вашингтон.

Личная жизнь 
Моэл родилась и выросла в Боу, штат Вашингтон. Она занималась бегом в школе и участвовала в соревнованиях по бегу на 800 м в Вашингтонском университете. Она была замужем за Брэндоном Сибровски с 2003 по 2006.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Кристин Моэл на statistik.d-u-v.org

Сверхмарафонцы США